Stadsbus Maastricht, voormalige vervoerder die het stadsvervoer in Maastricht verzorgde
 Stoomtram-Maatschappij Breskens - Maldeghem, voormalige vervoerder in Zeeuws-Vlaanderen
 Surinaamsche Bauxiet Maatschappij, later Suralco
 Single buoy mooring
 SBM Offshore, bouwer van Single buoy moorings